Dulcia I van Provence (circa 1090 - 1127), van 1112 tot 1127 gravin van Provence.
Dulcia II van Provence (1162 - 1172), in 1166 gravin van Provence.